Il doppio  del Manchester Trophy 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Adam Feeney e Robert Smeets erano i detentori del titolo, ma Feeney non ha partecipato. Smeets ha fatto coppia con Brydan Klein, ma ha perso nel 1º turno contro Prakash Amritraj e Dustin Brown.

Joshua Goodall e Jonathan Marray hanno battuto in finale 6–7(1), 6–3, [11–9] Colin Fleming e Ken Skupski.

Teste di serie

 Serhij Bubka /  Serhij Stachovs'kyj (primo turno, ritiro)
 Colin Fleming /  Ken Skupski (finale)

 George Bastl /  Nicolas Mahut (quarti di finale) 
 Joshua Goodall /  Jonathan Marray (campioni)

Tabellone

Note 
 
 

Manchester Trophy 2009